Cymothoe overlaeti is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae.

Limenitidinae